Hylton est un patronyme porté notamment par :

 Anthony Hylton (1957-), homme politique jamaïcain ;
 Audrey Hylton-Foster (1908-2002), femme politique britannique ;
 Brigitte Foster-Hylton (1974-), athlète jamaïcaine, spécialiste du 100 mètres haies ;
 Harry Hylton-Foster (1905-1965), homme d'État britannique ;
 Jack Hylton (1892-1965), musicien de jazz britannique ;
 Javine Hylton (1981-), chanteuse britannique ;
 Lindsay Wisdom-Hylton (1986-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Mark Hylton (1976-), sprinteur britannique de 400 mètres ;
 Riker Hylton (1988-), athlète jamaïcain, spécialiste du 400 mètres.